Ниже представлены мировые рекорды в лёгкой атлетике среди юниоров, возраст которых не превышает 20 лет.

Рекорды на открытом воздухе

Юниоры

Юниорки

См. также 
 Мировые рекорды в лёгкой атлетике

Ссылки 
 Мировые рекорды на сайте IAAF

Рекорды в лёгкой атлетике